Titus Flavius Domitianus ist der Name folgender Personen:

* Titus Flavius Domitianus (51–96), römischer Kaiser, siehe Domitian
 Titus Flavius Domitianus (um 90–95), römischer Prinz, siehe Domitian der Jüngere